Viteri ist der Familienname folgender Personen:

 Cynthia Viteri (* 1965), ecuadorianische Rechtsanwältin, Journalistin und Politikerin 
 Daniel Viteri (* 1981), ecuadorianischer Fußballer
 José Jorge Viteri y Ungo (1801–1853), ecuadorianischer Bischof
 Katalina Viteri, US-amerikanische Schauspielerin
 Luis Gerardo Guevara Viteri (* 1930), ecuadorianischer Komponist
 María Elsa Viteri (1965–2021), ecuadorianische Politikerin
 Oswaldo Viteri (* 1931), neo-ecuadorianischer figurativer Maler